Росендо Хосе́ А́льварес Эрна́ндес (; 6 мая 1970, Манагуа, Никарагуа) — никарагуанский боксёр-профессионал, выступавший в минимальной, 1-й наилегчайшей, наилегчайшей и 2-й наилегчайшей весовых категориях. Чемпион мира в минимальной (версия WBA, 1995—1998) и 1-й наилегчайшей (версия WBA, 2002—2003).

1992—2006 
Дебютировал в декабре 1992 года.

В декабре 1995 года победил по очкам непобеждённого Чана Порпайона.

В марте 1998 года состоялся бой между Росендо Альваресом и Рикардо Лопесом. В 8-м раунде бой из-за рассечения у Лопеса над правым глазом, вызванного в результате столкновениями головами, боя остановили. В результате подсчёта очков была объявлена ничья.

В ноябре 1998 года в реванше Альварес раздельным решением судей проиграл Рикардо Лопесу.

В августе 2000 года Росендо Альварес вышел на ринг против непобежденного Бейбису Мендосе. За постоянно удары ниже пояса Альварес был дисквалифицирован в 7-м раунде.

В марте 2001 года во 2-м бою Альварес раздельным решением судей победил Бейбиса Мендосу.

В марте 2003 года в 3-м бою Альварес победил решением большинства голосов Бейбиса Мендосу.

В октябре 2004 года в 4-м бою Альварес победил Бейбиса Мендосу раздельным решением судей.

2006-04-08  Хорхе Арсе —  Росендо Альварес 

 Место проведения:  Томас энд Мэк Центр, Лас-Вегас, Невада, США
 Результат: Победа Арсе нокаутом в 6-м раунде в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за временный титул WBC в наилегчайшем весе (5-я защита Арсе)
 Рефери: Вик Дракулич
 Время: 1:54
 Вес: Арсе 50,30 кг; Альварес 52,20 кг
 Трансляция: HBO PPV
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (49—46 Арсе)

В апреле 2006 года Росендо Альварес вышел на ринг против мексиканца Хорхе Арсе. Так как Альварес вышел на бой с перевесом в два килограмма, то титул стоял на кону только для мексиканца. Арсе доминировал в бою, выбрасывая большое количество ударов, однако точность была выше у Альвареса. В середине 6-го раунда Арсе провёл левый хук в печень, и никарагунец опустился на колено. Он не успел подняться на счёт 10, и рефери остановил бой. Поединок проходил в рамках шоу, организованного телеканалом HBO, главным событием которого был бой Флойд Мейвезер — Заб Джуда.

Результаты боёв

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Ссылки 
 

Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры минимальной весовой категории
Боксёры первой наилегчайшей весовой категории
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры второй наилегчайшей весовой категории
Боксёры Никарагуа
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации